Okręty US Navy o nazwie USS  "Ostrich":
 Pierwszy "Ostrich" (SP-1249) był okrętem patrolowym, który wszedł do służby 25 października 1917.
 Drugi "Ostrich" (AMc-51) był trałowcem przybrzeżnym typu Accentor, który był w służbie w latach 1941 - 1945.
 Trzeci  "Ostrich" (YMS-430) (inne oznaczenie (AMS-29)) był pomocniczym trałowcem który służył z przerwami w latach 1944 - 1957.

Bibliografia 

Ostrich